Кёлхалфали () — село в Кёлхалфалинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села состоит из слов кёл (на самом деле — хол — ) и топонима Халфали. Село находится вблизи места слияния рек Акстафа и Кура.

История 
Село Халфали в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Халфалинскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Кёлхалфали входило в Пирилинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пирилинского административно-территориального округа был учрежден Пирилинский муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Пирилинского административно-территориального округа выделен новый, Кёлхалафалинский.

География 
Келхалфали расположен на берегу реки Акстафа.

Село находится в 18 км от райцентра Акстафа и в 463 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Пойлы.

Село находится на высоте 270 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 592 человека, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — шииты.

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались отделение виноградарского совхоза, молочно-товарная ферма, средняя школа, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены средняя школа, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района